Politika (Aristoteles), werk van de Griekse filosoof Aristoteles
 Politika (Servië), Servisch dagblad
 Politika (Israël), Israëlisch dagblad